De Huisridderorde van Sint-Hubertus, een Beierse Huisorde
 De Hubertusorde, een uit de Orde van de Hazewindhond voortgekomen Franse Orde.
 De Ridderlijke Jachtorde van Sint-Hubertus in Bohemen (1723)
Internationale Orde van Sint Hubertus, een vereniging van jachtliefhebbers